Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2014 – 3. edycja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich z udziałem kobiet, która składała się z dwóch konkursów indywidualnych.

We wstępnym kalendarzu LGP cykl nie został uwzględniony z powodu braku zgłoszeń ze strony związków narciarskich. Ostatecznie udało się do niego włączyć zawody w Ałmaty, które odbyły się 20 i 21 września.

Oficjalny terminarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2014 w hiszpańskiej Barcelonie.

Terminarz

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014
Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
Sport w Ałmaty